John Joseph Williams (1822–1907) – amerykański duchowny katolicki
 John Edward Williams (1922–1994) – amerykański pisarz
 John Williams (1929–2018) – amerykański pianista jazzowy
 John Williams (1903-1983) – brytyjski aktor sceniczny i telewizyjny
 John Williams (ur. 1932) – amerykański kompozytor muzyki filmowej
 John Williams (ur. 1937) – brytyjski snookerzysta i sędzia snookera
 John Williams (ur. 1953) – amerykański łucznik sportowy
 John Williams (1962–2015) – amerykański koszykarz